(n. 1946), giocatore di baseball giapponesi e allenatore di baseball giapponese
  (n. 1976),  attore giapponese
  (1952-2001), cestista giapponese